Les mots bucculentus (masculin) et bucculenta (féminin) sont deux formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « aux grandes joues » ou  « à la grande bouche ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux, notamment le Sanglier du Vietnam et un certain nombre d'araignées. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : bucculentus, bucculenta.

Épithète spécifique